Il doppio del torneo di tennis Munich Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Chris Pridham che hanno battuto in finale Rudiger Haas e Arne Thoms 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (semifinali)
 Martin Damm /  Vojtěch Flégl (semifinali)

 Mark Keil /  Kent Kinnear (primo turno)
 Tobias Svantesson /  Christo van Rensburg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1991